Fiesole är ett efternamn:

Personer med namnet
 Andrea da Fiesole
 Giovanni da Fiesole
 Mino da Fiesole
 Silvio da Fiesole